Томмази́ни () — итальянская фамилия.

Фамилия 
  (1878—1950) — итальянский композитор.
  (1794 –1879) — итальянский ботаник.
 Томмазини, Паоло (род. 1968) — итальянский гребец-байдарочник.
 Томмазини, Энтони — музыкальный критик газеты «The New York Times».

Итальянские фамилии